Бела може бити:

 Бела боја
 Белот (игра), карташка игра
 Бела (пас), дуговечан пас

или:

 Бела I
 Бела II
 Бела III
 Бела IV

или:

 Бела (Пирот), насеље у општини Пирот, Србија
 Бела (Нови Мароф), насеље у граду Нови Мароф, Хрватска
 Бела (Ајдовшчина), насеље у општини Ајдовшчина, Словенија
 Бела (Жилина), насеље у округу Жилина, Словачка
 Бела (Нове Замки), насеље у округу Нове Замки, Словачка
 Бела (Потенца), насеље у округу Потенца, Италија
 Бела (Торино), насеље у округу Торино, Италија

Види још 

 Била
 Бјела
 Бијела
 Бело (вишезначна одредница)